António Fonseca (9 de Julho de 1956) é poeta, escritor e ensaísta angolano.

António Antunes Fonseca, nasceu no Ambriz a 9 de julho de 1956. Licenciado em Economia pela Universidade Agostinho Neto, de Angola é Diplomado em Estudos Superiores Especializados de Políticas Culturais e Acção Artística, pela faculdade de Direito e Ciências Políticas da Universidade de Bourgogne, França, onde igualmente frequentou sob a égide do Ministério Francês da Cultura, a «Formação Internacional Cultura» em Concepção, Decisão e Gestão Culturais. É funcionário superior do Ministério da Cultura.

Iniciou actividade jornalística em 1976 na Emissora Católica de Angola, ingressando posteriormente na Rádio Nacional de Angola onde, desde 1978, realiza e apresenta o programa ANTOLOGIA tendo por isso merecido da R.N.A Diploma de Honra e do Ministério da Cultura Diploma de Mérito, por ocasião do Dia da Cultura Nacional. E laureado com o Prémio nacional de jornalismo na categoria de rádio, em 2011.

Membro da União dos Escritores Angolanos, foi cofundador da Brigada Jovem de Literatura. Publicou Raízes, Sobre os Kikongos de Angola, Poemas de Raíz e Voz, Crónica dum Tempo de Silêncio, Contribuição ao Estudo da Literatura Oral Angolana, Histórias e Memórias Desancoradas, contos de Antologia,e Primo Narciso e outras Estorias,obra laureada com o prémio literario cidade de luanda 2010.Figura em diversas antologias, algumas das quais traduzidas. possui colaboração dispersa em alguns jornais e revistas luandenses.

É responsável pelo programa de rádio "Antologia", que tem como principal objectivo impedir a morte e o desaparecimento da tradição oral a saber, a literatura.

É co-fundador da Brigada Jovem da Literatura.

Em sua poesia é característica comum o uso sistemático do "eu lírico".

Obras publicadas

Raízes (1982);
Sobre os Kikongos de Angola (1985) - ensaio;
Poemas de Raiz e Voz (1985) - poesia;
Crónica dum tempo de silêncio (1988) - conto;
Contribuição ao estudo da literatura oral e angolana (1996) - ensaio.
Historias e Memórias Desancoradas(2006)- Novela?
Contos de antologia (2008)Ensaio
Primo Narciso (2010)Contos-obra laureada com o prémio literario cidade de luanda 2010

Bibliografia 
António Fonseca. In Diciopédia 2005 [DVD-ROOM]. Porto: Porto Editora, 2004. (ISBN 972-0-65258-6)

Antonio Fonseca